Клер Фёэрстен (; родилась 28 февраля 1986 года в Гренобле, Франция) — французская теннисистка; победительница 12 турниров ITF (10 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Клер — одна из двух дочерей Изабеллы и Клода Фёэрстенов; её сестру зовут Дельфин.

Родители привели Клер на корт в девять лет.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (10)

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (10)

Победы (2)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Франции